

Patronymes 
Tarassov ou Tarasov (masculin ; en ) ou Tarassova (féminin ; en ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Tarassov ou Tarasov 
 Alexandre Tarassov (1958-), sociologue, historien du marxisme et philosophe russe
 Anatoli Tarassov (1918-1995), joueur de hockey sur glace russe
 Artyom Tarasov (1950-2017), homme d'affaires et activiste politique russe
 
 Dmitri Tarassov (1987–), footballeur russe
 Lev Aslanovitch Tarassov, nom de naissance de l'écrivain Henri Troyat (1911-2007)
 Maksim Tarassov (1970-), athlète soviétique puis russe, spécialiste du saut à la perche
 Nikolaï Ivanovitch Tarasov (1902-1975), danseur russe
 Sergueï Tarassov (1965-), biathlète russe
  (1933-), réalisateur et scénariste soviétique
 Vadim Tarassov (1976-), joueur de hockey sur glace kazakh

Tarassova 
 Tatiana Tarassova (1947-), entraîneur russe de patinage artistique
Alla Tarassova (1898 - 1973), actrice soviétique

Homonymie de patronyme
Patronyme russe